Анабель Медіна Гаррігес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Марія Елена Камерін.

Перша сіяна Сара Еррані виграла титул, у фіналі перемігши Барбору Заглавову-Стрицову з рахунком 6–1, 6–3. Упродовж усього турніру вона не програла жодного сету.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 

| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=7
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Лора Робсон
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=5
| RD1-score4-3=2

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Сара Еррані
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=8
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 
}}

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С Еррані
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Е Галловіц-Халл
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Н Барнетт
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П Майр-Ахлайтнер
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Каданцу
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Бертенс
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М Дуке-Маріньо
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= А Корне| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= МЕ Камерін
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Е Кабеса Кандела
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= А Гримальська
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3=1

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ю Путінцева
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Л Домінгес Ліно
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= І-К Бегу
| RD1-score15-1=6| RD1-score15-2=710| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= П Герцог
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=68
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С Еррані
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= П Майр-Ахлайтнер
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Каданцу
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=6| RD2-seed04=7
| RD2-team04= А Корне
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=7| RD2-score04-3=2

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= МЕ Камерін
| RD2-score05-1=63
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=

 Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=8
| RD1-team01=| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=77| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= С Солер Еспіноза
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=63
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Дж Коен
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= В Душевіна
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=5

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= К Мароші
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= В Савіних
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Аманмурадова
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=68
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Ю Гергес| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=710| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= К Суарес Наварро
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=LL
| RD1-team10= С Джонс
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Татіашвілі
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Д Евтімова
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Л Робсон
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= В Івахненко
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= К Кнапп
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Р Вінчі| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01=

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Саша Джонс

Сітка

Перший кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Клаудія Джовіне
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Франческа Бранкато
| RD1-score3-1=0
| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Марія Саккарі
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Стефані Бенгсон
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=1
| RD1-score5-3=2
| RD1-seed6=WC
| RD1-team6= Кароліна Піллот
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Настя Колар
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=6
| RD1-team8= Меделіна Гожня
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Марія Саккарі
| RD2-score2-1=0
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=WC
| RD2-team3= Кароліна Піллот
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=7
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=6
| RD2-team4= Меделіна Гожня
| RD2-score4-1=3
| RD2-score4-2=5
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1=

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Internazionali Femminili di Palermo, одиночний розряд
2012